Иван Павлович Неумывакин (7 июля 1928 года, Киргизская АССР, СССР — 22 апреля 2018 года, Россия) — советский и российский , занимавшийся космической и нетрадиционной медициной. Доктор медицинских наук, заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат Государственной премии Латвийской ССР (в составе коллектива в 1982 году).

В советское время Неумывакин работал в Институте медико-биологических проблем АН СССР, является автором сотен научных работ.

И. П. Неумывакин также является автором популярных книг на темы лечения и оздоровления человека, в которых он пропагандировал ничем не обоснованное альтернативное науке «лечение» множества болезней, был автором альтернативных методик лечения содой и перекисью водорода и придерживался псевдонаучных концепций, в том числе верил в биоэнергоинформатику. Он был членом (академиком) общественной организации Российская академия естественных наук.

Биография 

И. П. Неумывакин в 1951 году окончил лечебный факультет Киргизского государственного медицинского института и был призван в армию. Работал военным врачом в авиационных частях на Дальнем Востоке. В 1952 году прошел семимесячные курсы переподготовки в московском НИИ авиационной медицины ВВС по специальности «авиационная медицина». В 1959 г. переведен в этот институт, который в том же году стал называться «Научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР» (НИИИАКМ).

И. П. Неумывакин в своей книге утверждал, что во время работы в НИИИАКМ проводил исследования по внешнему дыханию космонавтов, сделал ряд изобретений в этой области и создал серию портативных малогабаритных приборов, которые позволяли передавать соответствующую информацию по телеметрическим каналам на  Землю.

Во время работы в институте Неумывакин участвовал в формировании программы и в непосредственном медико-биологическом обеспечении второго в мире группового космического полёта двух кораблей «Восток-5» и «Восток-6», состоявшегося в 1963 году, в ходе которого впервые в мире совершила полёт женщина-космонавт В. В. Терешкова.

В 1963 г. переведен в  Институт медико-биологических проблем МЗ СССР  и назначен руководителем лаборатории по разработке методов и средств оказания медицинской помощи на борту космического корабля в полете в звании подполковника медицинской службы.

В 1965 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «Изучение функции внешнего дыхания в практике авиационной и космической медицины с помощью малогабаритных приборов» (научный руководитель академик Б. Е. Вотчал)..

В 1967 г. утверждён в учёном звании старшего научного сотрудника (доцента) по специальности «Космическая биология и медицина».

Руководил  отделом  «Разработка средств и методов оказания медицинской помощи во время космических полетов и в реабилитационном периоде после полетов» в звании полковника медицинской службы.

В 1979 г. присвоено звание заслуженного изобретателя РСФСР не подлежавшим опубликованию Указом президиума Верховного совета РСФСР от 31 января 1979 года

В 1982 г. за работу «Синтез, фармакология, клиника и внедрение в промышленное производство, в профилактическую и лечебную практику нового отечественного транквилизатора „Фенибут“» Государственная премия Латвийской ССР была присуждена сотрудникам разных организаций СССР, среди которых есть И. П. Неумывакин.

После увольнения в запас в 1980 г. продолжал работать в ИМБП. В 1982 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме «Принципы, методы и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полётах различной продолжительности», степень доктора медицинских наук присуждена ему ВАК в 1983 году.

После завершения работы в ИМБП в 1989 г. cтал одним из инициаторов возрождения в России народной медицины, которая лечит природными средствами. Он был убежден, что многие заболевания можно лечить теми методами и средствами, которые наработаны человечеством на протяжении сотен лет. Предложил использовать перекись водорода очень малой концентрации для внутреннего употребления при оздоровлении. В 1991 году участвовал в создании Российской ассоциации народной медицины (РАНМ), был членом её президиума и вице-президентом..

Создал несколько оздоровительных центров, в которых использовалась его Система оздоровления. В 2000 г. в Москве - «Лечебно-профилактический центр», в котором ежедневно вел прием пациентов до 2008 года. В 2012 г. - «Центр развития профессора Неумывакина» в поселке Боровица Кировской области и в подмосковной Балашихе. В 2014 г. – «Клинику космических медицинских технологий» в г. Кассель, Германия. В 2017 г. – «Крымский центр оздоровления Неумывакина» в селе Малореченское в Крыму.

В период с 2013 по 2018 гг. вместе со своим учеником и соавтором А. В. Закурдаевым создал более 100 видеороликов об основах оздоровления, представленных на его Научно-популярном канале «Оздоровление» в YouTube. Является автором около 100 книг, которые выходили большими тиражами и продолжают переиздаваться до настоящего времени в издательстве «Диля». Две трети этих книг о лекарственных растениях, используемых как в народной медицине, так и в официальной.

И. П. Неумывакин скончался 22 апреля 2018 года от остановки сердца. Согласно последней воле он похоронен в Старом Осколе

Научная деятельность 
Почти четверть века И. П. Неумывакин создавал систему оказания медицинской помощи экипажам космических кораблей. Под его руководством были разработаны эффективные средства, вошедшие в бортовые аптечки и медицинские укладки для орбитальной станции «Салют». Его незаурядный организаторский интеллект и творческий подход позволили качественно решать очень сложные задачи, возникающие в длительных космических полетах. Научная деятельность И. П. Неумывакина охватывала широкий круг проблем, возникших при создании системы оказания медицинской помощи космонавтам на орбитальных станциях в полете. В ходе проведенных комплексных исследований в период с 1959 по 1989 гг. были получены следующие результаты:      Выявлен перечень наиболее вероятных физиологических расстройств и заболеваний и определен объем лечебно-профилактических мероприятий космонавтам. 

Определены принципы комплектации бортовых аптечек и медицинских укладок с учетом специфических требований к лекарственным и другим средствам оказания медицинской помощи. В 1964 г. были разработаны бортовые аптечки для космонавтов и поставлены в королёвский ОКБ-1 и в Центр подготовки космонавтов для обучения космонавтов использованию аптечек в условиях невесомости. В последующем они поставлялись на космические корабли типа «Союз». Укладки были разработаны, изготовлены и поставлены на орбитальную станцию «Салют-6». В 1975 г. в состав бортовых аптечек и медицинских укладок был включен фенибут.

Разработаны методы и средства оказания первой медицинской, доврачебной и квалифицированной (специализированной) помощи, отвечающие специфическим требованиям космического полета. Создана бортовая портативная бормашина.

Разработан и создан автономный операционный блок для проведения операций в космических кораблях на основе использования гнотобиологического метода. Разработаны и изготовлены средства медицинского оснащения операционного блока.

Определен принцип изготовления хирургических инструментов из титановых сплавов.

Разработан метод общего обезболивания при операциях, основанный на использовании для воздействия на организм электроанальгезии в сочетании с закисью азота. Электроанальгезия проводилась с помощью портативного аппарата «Пэлана-02», поставленного на орбитальную станцию «Салют-6». Для использования в практике здравоохранения был создан аппарат «Пэлана-01».

Разработан метод сорбционной очистки биологических жидкостей (гемосорбция) в качестве средства профилактики и лечения различных состояний, обусловленных экзо- и эндогенными интоксикациями. Создан и широко внедрен в медицинскую практику здравоохранения универсальный портативный аппарат для гемосорбции УАГ-01, обеспечивающий сорбционную очистку биологических жидкостей практически в любых условиях.

На основе метода гемосорбции разработан способ детоксикации донорской крови длительных сроков хранения.

Предложен метод кардиосинхронизированного воздействия на сердечно-сосудистую систему по принципу наружной контрпульсации, создан специальный костюм и оборудование, позволяющие в клинических условиях купировать гемодинамические расстройства при шоке, коллапсе, массивных кровопотерях.

Разработан способ ультрафиолетового облучения биосред, позволяющий восстановить энергопотенциал клеток и нормализовать любые состояния (заболевания) у человека. Для медицинской практики создан портативный ультрафиолетовый облучатель «Гелиос-1», для ветеринарной практики - «Гелиос-2».

Деятельность в области нетрадиционной медицины 

После выхода на пенсию Неумывакин увлекся нетрадиционной медициной и в конце жизни был «известен как народный целитель и автор оздоровительных методик с использованием перекиси водорода и соды». Научного подтверждения допустимости и эффективности предложенные Неумывакиным методы лечения не имеют. Так называемые «Центры оздоровления Неумывакина» были образованы в посёлках Боровица Кировской области и Малореченское в Крыму.

Как теоретика и практика в области естественного оздоровления организма человека Неумывакина часто приглашали на телевизионные передачи, например «Малахов+» на «Первом канале».

Он также являлся академиком Международной академии информатизации (действительный член с 2003 года) 

И. П. Неумывакин пропагандировал «лечение» множества болезней содой, также он продвигал «лечение» онкологических заболеваний перекисью водорода внутривенно. Его методы не имеют клинических исследований эффективности. Исследования безопасности придуманного им метода для организма человека также никем не проводились.

Иван Павлович обосновывал свои идеи «теорией заговора»: «Официальная медицина делает все, чтобы не видеть и не слышать, что есть какие-то альтернативные методы и средства лечения…».

Научная работа 

В 1964 году были разработаны бортовые аптечки для космонавтов и поставлены в королёвский ОКБ-1 и в Центр подготовки космонавтов для обучения космонавтов использованию аптечек в условиях невесомости. В последующие годы Неумывакин занимался созданием системы оказания медицинской помощи экипажам космических кораблей.

Под руководством И. П. Неумывакина были разработаны эффективные средства, вошедшие в бортовые аптечки и медицинские укладки для орбитальной станции «Салют». Его незаурядный организаторский интеллект и творческий подход позволили качественно решать очень сложные задачи, возникающие в длительных космических полетах.

И. П. Неумывакин участвовал в создании «Справочника по космической биологии и медицине» (Москва: Медицина, 1983) — входил в его авторский коллектив.

Награды и звания 
 1976 год — Орден Знак Почёта
 1979 год — звание Заслуженный изобретатель РСФСР.
 1982 год — Государственная премия Латвийской ССР — в составе группы награждённых за внедрение транквизизатора Фенибут.

Также Неумывакин награжден общественными наградами:
 2005 год — лауреат международной премии «Профессия — Жизнь» с формулировкой «За личный вклад в развитие традиционной народной медицины».
 Почётный участник, удостоен янтарной «Звезды магистра»
 награждён орденом Милосердия — наградой «Международной академии милосердия»
 удостоен почётных званий «Мэтр науки и практики» и «Персона России»
 награждён орденом «За честь, доблесть, милосердие, созидание»
 награждён орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени РПЦ «за вклад в патриотическое служение, благотворительную деятельность и восстановление православных святынь».

Оценки 
 Вице-президент Российской академии наук А. И. Григорьев  .. «Почти четверть века он трудился в институте медико-биологических проблем, создавая систему оказания медицинской помощи экипажам космических кораблей. Под руководством Ивана Павловича Неумывакина были разработаны эффективные средства, вошедшие в бортовые аптечки и медицинские укладки. Его незаурядный организаторский интеллект и творческий подход позволили качественно решать очень сложные задачи, возникающие в длительных космических полетах»…(Гений здоровой жизни. Журнал "Клуба 100 лет". № 3-4 (15-16) 2012 г. С. 5)
 Директор Института фитотерапии, доктор медицинских наук, профессор В. Ф. Корсун  о И. П. Неумывакине … «Ваши громадные знания не только в области физиологии, но и фитотерапии приносят здоровье многим людям. Ваши публикации по лекарственным растениям являются наглядным материалом для людей, интересующихся народной медициной, а также пособиями для врачей.»… ( Гений здоровой жизни. Журнал "Клуба 100 лет". — 2012. — № 3 — 4. — С.  12)
 «Известным учёным-целителем» называет И. П. Неумывакина первый вице-президент Петровской Академии наук и искусств В. У. Агеевец.
 «Великим русским врачом» называл И. П. Неумывакина президент Славянской всемирной академии В. Я. Медиков. 
 В глянцевом журнале «Marie Claire» написали про Неумывакина: «Гуру здорового образа жизни, ярый оппонент официальной медицины.»
 В числе последователей И. П. Неумывакина — В. С. Лукасевич (главврач Крымского центра оздоровления Неумывакина) и заслуженный врач России Ю. Б. Войханский (главврач Центра развития Неумывакина в Кировской области), а также его ученик и соавтор А. В. Закурдаев.

Критика 

Изобретённое Неумывакиным успокоительное средство Фенибут не имеет научных доказательств эффективности и не является лекарством в большинcтве стран. Фенибут запрещён в части западных стран, а в других продаётся как пищевая добавка.

При обосновании своих идей по лечению заболеваний Неумывакин использует когнитивное искажение «ошибка выжившего», описанное тысячи лет назад античными философами.

Библиография 
Неумывакин автор сотен научных работ, более 200 (в журналах «Авиакосмическая и экологическая медицина», «Космические исследования», «Acta Astronautica», «Стоматология», Военно-медицинском журнале, в Журнале высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, Известиях Академии наук СССР, Бюллетене экспериментальной биологии и медицины).

Неумывакин получил 85 авторских свидетельств.

Он выпустил около ста книг по нетрадиционной медицине. Книги И. П. Неумывакина выходили в санкт-петербургском издательстве «Диля», среди них выделяется «Эндоэкология здоровья» (введение к ней написал член-корреспондент РАМН Л. Л. Хунданов).

В Болгарии его книги выходили в издательстве «Жануа`98», в Чехии — в издательстве «Valentýna Lymarenko-Novodarská».

Научные работы 

 Неумывакин И. П. Усовершенствованный портативный сухой спирометр // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 1965. — Вып. 60. — № 7. С. 122—123. —  
 Неумывакин И. П. Исследование стабильности медикаментов применительно к необычным факторам внешней среды. // И. П. Неумывакин и др. — Космическая биология и медицина. — 1970. — № 4. — С. 84–85. 
 Неумывакин И. П. Принципы комплектации аптечек для обеспечения космонавтов наборами лекарственных средств // И. П. Неумывакин, Т. Н. Крупина, Л. Г. Полевой, Л. А. Семейкина — Космическая биология и авиакосмическая медицина. — 1978. — Т. 12. — № 3. — С. 27–31. — 
 Неумывакин И. П. Принципы, методы и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности : дисс. … докт. мед. наук. — М. — 1982. — 114 с.

Популярные статьи 
 Неумывакин И. П. Дышите на здоровье : о различных оздоровительных системах дыхания. // Физкультура и спорт. — 1993. — № 7. — С. 20–23.
 Неумывакин И. П. Как пересекаются параллельные миры : интегрированная медицина. // Экология и жизнь. — 2002. — № 1 (24). — С. 76–81.
 Неумывакин И. П. Здоровье из космоса. // Природа и человек. XXI век. — 2012. — № 12. — С. 44–47.
 Неумывакин И. П. Советы профессора Неумывакина. // Наука и религия. — 2013. — № 1. — С. 63.

Примечания

Литература 
 
 65 лет научной и творческой деятельности И. П. Неумывакина. / Гений здоровой жизни. — 2012. — № 3–4 (15–16).
 Космическая медицина и биология. / Под ред. А. И. Григорьева и И. Б. Ушакова. — М: ИМБП, 2013. — С. 11, 12, 48, 49, 50.
 
 Статья «Космическая медицина» // Большая Российская энциклопедия : [электрон. версия] / М-во культуры Рос. Федерации ; гл. ред. Кравец С.Л. – Москва, 2016. – URL: https://old.bigenc.ru/medicine/text/2101288 
 Никонов А.. Как вылечить всё. Параллельная медицина. Научный подход. Глава 14. Наука и мистика в одной судьбе. 2018.

Ссылки 
 Научно-популярная передача проекта «Великие открытия» телеканала «Время» (Великие открытия. Иван Неумывакин / 2013) .
 90 лет со дня рождения И. П. Неумывакина.  С памятным словом выступают председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Д. А. Морозов, депутаты Госдумы РФ Т. О. Алексеева, И. Д. Кобзон, О. Д. Валенчук, Н. С. Валуев и др.

Врачи по алфавиту
Врачи СССР
Врачи России
Специалисты по космической медицине
Деятели альтернативной медицины
Целители
Сотрудники ИМБП
Похороненные в Старом Осколе
Члены РАЕН
Альтернативные методы лечения рака